Et adamsæble er et område på strubehovedet.

Adams-æble kan også henføre til:

 Adams æbler – en spillefilm fra 2005
 Adam's Apple (album) – et album af Wayne Shorter fra 1966
 "Adam's Apple (sang)" – en sang af Aerosmith fra 1975

Se også 
 Forbuden frugt